Olive Township (comté de Clinton, Iowa)
Olive Township (Illinois)